Николай Челищев:
 Челищев, Николай Александрович (1783—1859) — действительный тайный советник, член Государственного Совета.
 Челищев, Николай Андреевич (1854—1888) — автор труда «Сборник матерьялов для истории рода Челищевых». 
 Челищев, Николай Егорович (1807—1866) — русский генерал, участник русско-турецкой войны 1828—1829 годов.
 Челищев, Николай Фёдорович (род. 1933) — советский и  российский геолог.